Кривогуз Олександр Єгорович народився 1 грудня 1937 року в с.Олешня Охтирського району, Сумської області в родині робітника Чупахівського цукрозаводу. Після закінчення Чупахівської середньої школи в 1955 році розпочав трудову діяльність робітником шахти № 12 ім. Ф. Дзержинського в м. Брянка Луганської області. Згодом повернувся у рідний край, працював на Чупахівській цукроварні, а потім у колгоспі рідного села. З 1957 року навчався на історичному факультеті Харківського державного університету, який закінчив у 1963році. З 1960 року працював учителем історії в школах району.
В 1965 - 2004 рр.— директор Литовської та Комишанської  шкіл. Депутат Охтирської районної ради семи скликань. Зараз – на  пенсії. Має урядові нагороди. Відмінник освіти України. Відмінник освіти СРСР.  Заслужений вчитель України. 
Поезією захоплюється і пише зі шкільних років.
Друкується у періодичних виданнях та літературних альманахах «Охтирськими стежинами», «Слобожанщина», «Муза вічна…».

Випускники Харківського університету